Serviformica — подрод рода Formica из подсемейства Formicinae семейства Formicidae, включающий таких обычных муравьёв как бурый лесной муравей, прыткий муравей и другие.

Биология 
В отличие от близких к ним представителей группы рыжих лесных муравьёв, виды подрода Serviformica, как правило, имеют земляные гнезда с небольшими холмиками. Хищники и падальщики. Семьи у большинства видов немногочисленные, часто используются социальными паразитами из близких подродов (Coptoformica, Formica s.str.) и рабовладельцами Raptiformica.

Распространение 
Подрод Serviformica имеет голарктическое распространение (палеарктика и неарктика), охватывая северную Евразию и США и Канаду в Северной Америке. Характерны для лесов умеренного пояса. Фауна России включает около 15 видов.

Классификация 
Иногда в западной литературе этот таксон рассматривается в качестве самостоятельного рода. Подрод Serviformica («группа F.fusca») вместе с другими подродами (Coptoformica, Formica s.str., Neoformica, Raptiformica) и группами видов («группа F.neogagates», «группа F.microgyna», «группа F.exectoides») составляют крупный род формика. Подрод рассматривается как самый примитивный среди всех членов рода формика. Испанский вид Formica subrufa иногда выделяют в отдельный подрод Iberoformica.
Недавно разделённые виды F. candida и  (F. picea) признаны базальной ветвью в основании филогенетического древа подрода Formica, что говорит о возможной парафилетической природе подрода . Внутри подрода выделяют несколько комплексов или микроклад: cinerea/fusca/lemani/selysi; cunicularia/rufibarbis; и candida/picea.

 Serviformica («группа F.fusca»)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

См. также

Примечания

Литература 
 B. Bolton, A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.

Ссылки 
  Род Formica

Формики